{{Info/Taxonomia
| nome = Lasiocampidae 
| imagem =Lasiocampa quercus01.jpg
| imagem_legenda = Lasiocampa quercus ©Entomart.ins
| reino = Animalia 
| filo = Arthropoda 
| classe = Insecta 
| ordem = Lepidoptera 
| família = Lasiocampidae 
| subdivisão_nome = Géneros
| subdivisão =Ver texto.}}

Lasiocampidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Contém 172 géneros:
 Acosmetoptera 
 Alompra 
 Anadiasa 
 Anastrolos 
 Anchirithra 
 Apatelopteryx 
 Apotolype 
 Archaeopacha 
 Arguda 
 Artace 
 Batatara 
 Beralade 
 Bharetta 
 Bhima 
 Bombycomorpha 
 Bombycopsis 
 Borocera 
 Callopizoma 
 Caloecia 
 Catalebeda 
 Chilena 
 Chionodiptera 
 Chionopsyche 
 Chondrostega 
 Chondrostegoides 
 Chonopla 
 Chrysium 
 Chrysopsyche 
 Closterothrix 
 Cosmeptera 
 Cosmotriche 
 Craspia 
 Crexa 
 Crinocraspeda 
 Cyclophragma 
 Cymatopacha 
 Dasychirinula 
 Dendrolimus 
 Diapalpus 
 Diaphoromorpha 
 Dicogaster 
 Dinometa 
 Dollmania 
 Edwardsimemna 
 Endacantha 
 Epicnapteroides 
 Epitrabala 
 Ergolea 
 Eriogaster 
 Eteinopla 
 Eucraera 
 Euglyphis 
 Eupagopteryx 
 Europtera 
 Eutachyptera 
 Euthrix 
 Euwallengrenia 
 Gastromega 
 Gastropacha 
 Gastroplakaeis 
 Genduara 
 Gloveria 
 Gonobombyx 
 Gonometa 
 Gonopacha 
 Gonotrichidia 
 Grammodora 
 Hallicarnia 
 Haplopacha 
 Henometa 
 Heteropacha 
 Hypopacha 
 Hypotrabala 
 Isais 
 Isostigena 
 Karenkonia 
 Kosala 
 Kunugia 
 Labedera 
 Laeliopsis 
 Lajonquierea 
 Lamprantaugia 
 Lasiocampa 
 Lebeda 
 Lechriolepis 
 Leipoxais 
 Lenodora 
 Leptometa 
 Lerodes 
 Libanopacha 
 Macromphalia 
 Macrothylacia 
 Malacosoma 
 Malacostola 
 Mallocampa 
 Melopla 
 Mesera 
 Mesocelis 
 Metajana 
 Metanastria 
 Micropacha 
 Mimopacha 
 Napta 
 Neoborocera 
 Nesara 
 Neurochyta 
 Norapidia 
 Ochanella 
 Ochrochroma 
 Ocinaropsis 
 Odonestis 
 Odontocheilopteryx 
 Odontocraspis 
 Odontogama 
 Odontopacha 
 Opisthodontia 
 Oplometa 
 Opsirhina 
 Pachymeta 
 Pachymetana 
 Pachymetoides 
 Pachypasa 
 Pachypasoides 
 Paradoxopla 
 Paralebeda 
 Pararguda 
 Pehria 
 Pernattia 
 Phaedria 
 Philotherma 
 Phoberopsis 
 Phoenicladocera 
 Phyllodesma 
 Pinara 
 Poecilocampa 
 Pompeja 
 Porela 
 Prorifrons 
 Pseudoborocera 
 Pseudolyra 
 Pseudometa 
 Pseudophyllodes 
 Psilogaster 
 Ptyssophlebia 
 Quadrina 
 Radhica 
 Raphipeza 
 Rhinobombyx 
 Rhynchobombyx 
 Schausinna 
 Sena 
 Somadasys 
 Sphinta 
 Sporostigena 
 Stenophatna 
 Streblote 
 Strumella 
 Suana 
 Sunnepha 
 Symphyta 
 Syrastrena 
 Syrastrenoides 
 Syrastrenopsis 
 Takanea 
 Tolype 
 Tolytia 
 Trabala 
 Trichiura 
 Trichiurana 
 Trichopisthia 
 Tytocha 
 Voracia''

Referências

Lepidoptera